Tweede klasse 1965-66 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1965/66, over het Nederlandse voetbal